La cittadella (The Citadel) – romanzo di Archibald Joseph Cronin del 1937
 La cittadella (The Citadel) – film del 1938 diretto da King Vidor
 The Citadel – film per la televisione del 1960 diretto da Paul Bogart
 The Citadel – miniserie televisiva del 1983
 The Citadel, The Military College of South Carolina – università pubblica di Charleston

Pagine correlate 
 Citadel
 La cittadella